Теодора Ангелина Палеологина, наричана още и Теодора Комнина (), е византийска благородничка, майка на император Михаил VIII Палеолог.

Тя е дъщеря на деспот Алексий Комнин Палеолог († 1203) и втората му съпруга Ирина Комнина Ангелина – най-възрастната дъщеря на византийския император Алексий III Ангел и Ефросина Дукина Каматерина и вдовица на Андроник Контостефан.. Тъй като деспот Алексий Палеолог  се оженил за Ирина Комнина през пролетта на 1199 г., то раждането на Теодора може да бъде отнесено приблизително към 1200 г. В типика на манастира Свети архангел Михаил в Авксентиева света гора император Михаил VIII Палеолог споменава майка си със светското име Теодора Комнина, от което се съди, че приживе Теодора е използвала престижното фамилно име на Комнините като свой патроним.

Теодора приема монашество и името Теодосия. Умира на неизвестна дата, но преди съпруга си, който починал в началото на 1247 г.

Фамилия 
Теодора Ангелина Палеологина се омъжва през 1216 г. за Андроник Комнин Палеолог (* ок. 1190; † 1248/1252), велик доместик на Византия, губернатор (претор) на европейската част на Никейската империя в Солун. Двамата имат четири деца: 
 Мария Палеологина, протосевастиса (* ок. 1214; † след 1267 като монахиня Марта), омъжена през 1237 г. за Никифор Тарханиот, генерал, от 1260 г. и велик доместик († ок. 1266)
 Ирина Комнина Палеологина (* 1218; † декември 1284 като монахиня Евлогия), омъжена за Йоан Комнин Ангел Кантакузен († пр. 1257 като монах Йоаникий), дука на тема Тракия (ок. 1244 – 1249), родители на българската царица Мария Палеологина Кантакузина
 Михаил VIII Палеолог (* 1224; † 1282), византийски император (упр. 1259 – 1282).
 Йоан Палеолог (* 1225/1230; † 1274/1275), севастократор

Родословие

Бележки

Източници 
 
 
 
 

 

Палеолози
Династия на Ангелите
Византийци
Жени
Родени през 12 век
Починали през 13 век